På heder och samvete kan syfta på:

 På heder och samvete – en del av eden för vittnen i svenska rättssalar, se ed (juridik) 
 På heder och samvete (film) – amerikansk från 1992 med Tom Cruise, Demi Moore och Jack Nicholson (originaltitel: A Few Good Men)
 På heder och samvete (TV-serie) – amerikansk TV-serie som spelades in 1995–2005 (originaltitel: JAG)
 Heder och samvete – bok av Maria-Pia Boëtius.